Mertajoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mertajoki (vattendrag i Finland), Norra Österbotten,

Sverige 

 Mertajoki (vattendrag i Sverige), Norrbottens län, 

Robotskapade Finlandförgreningar